Marko Marković (umjetnik)
 Marko Marković (košarkaš)
 Marko Marković (automobilist)